Имберт — фамилия. Известные носители:

 Имберт, Георг (1884—1950) — германско-французский инженер-химик.
 Андерсон Имберт, Энрике (1910—2000) — аргентинский писатель, литературовед.